Наталья Михайловна Шубенкова (род. 22 апреля 1957 года) — советская легкоатлетка, специализировавшаяся в семиборье.

Карьера 
Тренировалась под началом Владимира Чистякова (первый тренер) и Юрия Захарова.

Пятикратная чемпионка (1983, 1984, 1985, 1986 и 1988) СССР по легкоатлетическому семиборью. Вице-чемпион (1982) СССР. 

В 1982 году участвовала в чемпионате Европы, где стала пятой. Через четыре года на чемпионате континента взяла серебряную медаль.

На Играх Доброй Воли 1986 была третьей.

Участвовала в Олимпиаде-1988 в Сеуле. Набрав 6540 очков, Наталья стала четвёртой.

Лучшие результаты 

В 1984 году Наталья установила новый рекорд Советского Союза – 6854 очка, который продержался 6 лет.

После окончания карьеры 
После окончания спортивной карьеры была приглашена на работу в Алтайский спорткомитет. Также работала телеведущей (программ «Спортивное обозрение», «Спортивный калейдоскоп» и «Юниор»). В настоящее время - начальник отдела краевого спортивного управления по работе с трудящейся и учащейся молодежью.

 Отличник физической культуры и спорта (1995)
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2004)
 Медаль Алтайского края «За заслуги в труде» (2012).

Семья 
Сын Сергей — чемпион мира по лёгкой атлетике (бег с барьерами на 110 метров).

Ссылки 
 Шубенкова Наталья Михайловна на сайте Алтайского края

Многоборцы СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике